Wyn (Ƿ), ou Wynn, est un ancien caractère anglo-saxon.

 Wyn peut être un patronyme, notamment porté par :  
 Aaron A. Wyn, éditeur américain, fondateur de Ace Books ;  
 Cerith Wyn Evans (1958-), artiste britannique ;   
 Hedd Wyn (ou Ellis Humphrey Evans), écrivain gallois (voir aussi le film Hedd Wyn).  

 Michel Wyn, réalisateur français
 Wyn peut être un prénom, notamment porté (souvent en deuxième prénom) par :
 Alun Wyn Jones, rygbyman gallois ;  
 Emyr Wyn Lewis, rugbyman gallois.

Voir aussi 
 
 

Prénom masculin
Patronyme anglais
Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom